Ormènion (en llatí Ormenium, en grec antic Ὀρμένιον) era una ciutat de Tessàlia que Homer menciona al "Catàleg de les naus" de la Ilíada, juntament amb la Font Hiperea i Astèrion, i diu que pertanyien a Eurípil.

La llegenda diu que la va fundar Ormenos, net d'Èol, i que en aquella ciutat hi va néixer Fènix. Estrabó l'identifica amb una ciutat que anomena Orminium a Tessàlia, al peu del mont Pelió, a una distància de 27 estadis de Demètries, però això no és coincident amb les dades que dona Homer, que la situa en una plana que reguen els rius Apidanos i Enipeu.

Referències 

Ciutats de Tessàlia
Topònims de la Ilíada